Robert T. Orr (1908–1994) – amerykański biolog 
 Robert Dunkerson Orr (1917–2004) – amerykański polityk i dyplomata
 Bobby Orr, Robert Gordon Orr (ur. 1948) – kanadyjski hokeista